William Tyler Alspaugh é um cineasta e realizador norte-americano

Ligações externas 
 

Cineastas dos Estados Unidos